«Смерть в прерии» или «Ужас в прериях» () — американский художественный фильм-вестерн режиссёра Майкла Полиша, главную роль в котором сыграла Джина Карано. Премьера состоялась в июне 2022 года.

Сюжет 
В центре повествования семья американских первопроходцев, которая пытается обосноваться в прерии и становится объектом нападения жестокой банды. В отсутствие главы семьи, уехавшего на заработки, сопротивление бандитам возглавляет женщина.

В ролях 
 Джина Карано — Хэтти
 Дональд Серроне — Джеб
 Самира Армстронг
 Ник Сирси — Капитан
 Хит Фриман
 Маттиас Хьюз

Производство и премьера 
Режиссёром проекта стал Майкл Полиш, главную роль получила Джина Карано. Для неё это первая работа в кино после скандала 2021 года, когда из-за высказанного публично сравнения современных США с нацистской Германией Карано потеряла роль Кары Дюн в «Звёздных войнах». В «Ужасе в прериях» снялись также Самира Армстронг, Ник Сирси, Хит Фриман, Маттиас Хьюз. Фильм снимался при поддержке консервативного издания The Daily Wire, съёмки начались в октябре 2021 года в американском штате Монтана. В феврале 2022 года вышел первый трейлер картины (исходя из увиденного, критики охарактеризовали фильм как «мрачный вестерн»), а премьера состоялась в июне 2022 года на веб-платформе The Daily Wire.

Восприятие 
Обозреватель «Коммерсанта» Юлия Шагельман охарактеризовала «Смерть в прерии» как «достаточно традиционный, почти очищенный от влияния позднейших деконструкций образец» вестерна, который ни на что не претендует. Актёры, снявшиеся в главных ролях, демонстрируют «небогатую эмоциональную шкалу», которой, впрочем, оказывается достаточно для решения художественных задач. В соответствии с трендом 2020-х годов центральным персонажем оказывается женщина, которая может самостоятельно справиться со злодеями-мужчинами.

Примечания 

Вестерны